Хельвег Петерсен () — датская семья политиков и государственных деятелей:
 Хельвег Петерсен, Кристен (1909—1997) — датский депутат и министр
 Хельвег Петерсен, Лилли (1911—2005) — его жена, датский муниципальный политик
 Хельвег Петерсен, Нильс (1939—2017) — их сын, датский депутат и министр
 Хельвег Петерсен, Расмус (род. 1968) — его сын, датский депутат и министр